|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ordina Open) van 2005 vond plaats van 13 tot en met 18 juni 2005 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de tiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2005. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Mary Pierce was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd, de Russin Jelena Dementjeva, moest tijdens haar openingsset bij een stand van 5–5 opgeven wegens kramp in de rechterschouder.

Het achtste reekshoofd Klára Koukalová uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Lucie Šafářová in drie sets. Nadat zij het vorig jaar de finale had verloren, wist Koukalová nu wel het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar eerste WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de derde ronde, nadat zij de als derde geplaatste Anabel Medina Garrigues in de tweede ronde had uitgeschakeld.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Lisa McShea en Milagros Sequera hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. De als eerste geplaatste Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy bereikten de halve finale – wegens een blessure van Petrova moesten zij echter voor deze partij forfait geven.

Het als derde geplaatste duo Anabel Medina Garrigues en Dinara Safina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Iveta Benešová en Nuria Llagostera Vives in drie sets, met in de laatste set een tiebreak die tot 13–11 liep. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Spaanse Medina Garrigues had daarnaast al vijf dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Safina een.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Jelena Dementjeva uit Rusland – dit team bereikte de tweede ronde, maar moest voor deze partij forfait geven wegens Dementjeva's schouderprobleem. De Belgische Leslie Butkiewicz en de Nederlandse Kim Kilsdonk, die met een wildcard tot het toernooi waren toegelaten, kwamen niet voorbij de eerste ronde. Ook de Nederlandse Dominique van Boekel, die samenspeelde met de Argentijnse Mariana Díaz Oliva, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rosmalen 2005
Rosmalen